Hugo Schaefer (* 30. Juni 1894 in Elberfeld; † 3. Februar 1920) war ein deutscher Pilot, er gehörte zu den bekannteren Jagdfliegern des Ersten Weltkrieges.

Leben 
Schaefer trat 1915 ins Heer ein. Erst im Herbst 1917 kam er zur Fliegertruppe und war hier an der Westfront bei den Jasta 15 und 18 eingesetzt. Optisches Erkennungszeichen seiner Fokker D.VII war eine geflügelte Schlange auf dem Rumpf des Flugzeugs.

Zwischen März und Oktober 1918 schoss Schaefer elf gegnerische Flugzeuge ab. Er selbst wurde am 17. Juni 1918 abgeschossen, überlebte jedoch.

Am 3. Februar 1920 verunglückte Schaefer bei einem Flugzeugabsturz tödlich.

Ehrungen 
Die Stadt Magdeburg hatte zeitweise zu seinen Ehren eine Straße als Hugo-Schaefer-Straße benannt.

Jagdpilot im Ersten Weltkrieg (Deutsches Reich)
Deutscher
Geboren 1894
Gestorben 1920
Mann